Reez ist der Name folgender Orte:

 Reez, Ortsteil der Gemeinde Dummerstorf im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Réez-Fosse-Martin, Gemeinde im französischen Département Oise

Reez ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Reez (1901–1988), deutscher Politiker (SPD) und Landtagsabgeordneter

Siehe auch:
 Reetz